

Palmarès 
Campionato ucraino: 1
Uragan: 2010-11
Coppa d'Azerbaigian: 1
Fener: 2014-15
Coppa d'Ucraina: 1
Lokomotyv Charkiv 2015-16
Campionato serbo: 1
Ekonomac: 2016-17
Coppa del Kazakistan: 1
Aqtóbe: 2018-19

Collegamenti esterni